Кристина Хаммер (; 16 августа 1990, поселок Новодолинский, Карагандинская область, Казахская ССР) — немецкая женщина-боксёр. Чемпионка мира в средней (WBO, 2010—2019; WBF, 2011—2014; WBC, 2016—2018) и 2-й средней (WBO, 2013; WBF, 2013; WIBF, 2020—2021) весовых категориях. Бывшая претендентка на титул чемпионки мира в 1-й средней весовой категории. Серебряный призёр чемпионата Германии (2008) среди любителей.

Биография 
Родилась 16 августа 1990 года в посёлке Новодолинский Карагандинской области Казахской ССР. В детстве вместе с семьёй эмигрировала в Германию.

Любительская карьера

Чемпионат Германии 2008 
Выступала в 1-й средней весовой категории (до 70 кг). В четвертьфинале победила Зильке Хинеке. В полуфинале победила Янине Хоффманн. В финале проиграла Николине Орлович.

Профессиональная карьера 
Сотрудничает с промоутерской компанией SES Boxing.

Дебютировала на профессиональном ринге 12 сентября 2009 года, одержав победу нокаутом во 2-м раунде.

Чемпионский бой с Терезой Пероцци 
23 октября 2010 года встретилась с бермудкой  в бою за вакантный титул чемпионки мира в среднем весе по версии WBO. Поединок продлился все 10 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хаммер.

Чемпионский бой с Дианой Кишш 
18 февраля 2011 года встретилась с венгеркой Дианой Кишш в бою вакантный титул чемпионки мира в среднем весе по версии WBF. После 7-го раунда Кишш отказалась от продолжения боя.

Защиты титулов (2011—2012) 
27 мая 2011 года победила по очкам чемпионку мира в 1-м среднем весе шведку Марию Линдберг.

21 октября 2011 года победила по очкам американку Вашон Лайвинг.

5 апреля 2012 года победила по очкам южноафриканку Джули Тшабалалу.

7 сентября 2012 года победила по очкам бывшую претендентку на титул чемпионки мира в двух весовых категориях доминиканку Яаиру Эрнандес.

Чемпионский бой с Зитой Затико 
Поднялась в следующую весовую категорию. 4 мая 2013 года встретилась с чемпионкой мира во 2-м среднем весе по версии WBF не имеющей поражений венгеркой Зитой Затико. На кону также был вакантный титул WBO во 2-м среднем весе. Поединок продлился все 10 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хаммер.

Защиты титулов (2013—2014) 
Вернулась в средний вес. 13 июля 2013 года победила по очкам бывшую претендентку на титул чемпионки мира в полусреднем весе шведку .

6 декабря 2013 года нокаутировала в 1-м раунде мексиканку Кармен Гарсию Тоскано.

1 марта 2014 года победила по очкам бывшую чемпионку мира в полусреднем весе немку .

Чемпионский бой с Анной Софи Матис 
Спустилась на одну весовую категорию вниз. 26 июля 2014 года встретилась с чемпионкой мира в 1-м среднем весе по версии WBF француженкой . На кону также стоял вакантный титул WBO в этом же весе. В 5-м раунде Матис была дисквалифицирована за удары по затылку. 28 июля статус поединка был изменён на «не состоявшийся».

Вернулась в средний вес. 2 мая 2015 года защитила титул WBO, победив по очкам американку .

Объединительный бой с Кали Рис 
5 ноября 2016 года во второй раз встретилась с Кали Рис. Поединок носился объединительный статус, так как Рис владела титулом WBC в среднем весе. Бой продлился все 10 раундов. Судьи единогласно отдали победу Хаммер.

1 апреля 2017 года во второй раз встретилась со шведкой Марией Линдберг. Победила по очкам и защитила свои титулы.

4 ноября 2017 года нокаутировала в 4-м раунде бывшую претендентку на титул чемпионки мира во 2-м среднем весе ганку Гифти Амануа Анкрах.

22 июня 2018 года встретилась с экс-чемпионкой мира в трёх весовых категориях американкой . Одержала победу по очкам.

Чемпионский бой с Кларессой Шилдс 
13 апреля 2019 года на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) Кристина Хаммер и Кларесса Шилдс провели бой за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе. Шилдс одержала победу единогласным решением судей.

Статистика боёв

Титулы и достижения

Любительские 
 2008.  Серебряный призёр чемпионата Германии в 1-м среднем весе (до 70 кг).

Профессиональные 
 Чемпионка мира в среднем весе по версии WBO (2010—2019)
 Чемпионка мира в среднем весе по версии WBF (2011—2014)
 Чемпионка мира во 2-м среднем весе по версии WBO (2013)
 Чемпионка мира во 2-м среднем весе по версии WBF (2013)
 Чемпионка мира в среднем весе по версии WBC (2016—2018)
 Чемпионка мира во 2-м среднем весе по версии WIBF (2020—2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рекорд на Boxrec.com
 
 

Боксёры Германии
Женщины-боксёры
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Всемирной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета